Sekundärbildung steht für:

 eine Ähnlichkeit in Form und Funktion körperlicher Ausprägung, siehe Analogie (Biologie)
 eine Altersstufe der Bildung, auch Sekundarbildung, Sekundärer Bildungsbereich